Александр Александрович Гоноровский (род. 10 июня 1961 года) — российский сценарист и писатель.

Биография 
Родился 10 июня 1961 года. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург». После службы в армии работал в НИИ в Жуковском.

В 1994 году окончил сценарный факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, мастерская О. А. Агишева и В. В. Туляковой.

После окончания института работал главным редактором телестудии «Крылья России». С 1994 по 2010 год создавал сценарии рекламных роликов для телевидения.

В 2004 году вышел первый полнометражный фильм по его сценарию — «Первые на Луне». За эту картину Гоноровский был удостоен премии «Белый слон», а также номинации на премию «Золотой овен» в категории «Лучший сценарий».

За вышедший в 2010 году фильм «Край» он был номинирован на премию «Золотой орёл» в категории «Лучший сценарий».

В 2019 году роман Гоноровского «Собачий лес» вошёл в шорт-лист премии «Большая книга» и лонг-лист премии «Ясная Поляна».

С 2014 года ведет сценарную мастерскую с индивидуальной методикой обучения.

С 2021 года — генеральный продюсер ООО «Студия Чиркутта».

Творчество

Киносценарии 
 Белый (1994)
 Пришел сам знаешь кто (1994)
 Сокровенный ангел (1994)
 Первые на Луне (1995)
 След города (1997)
 Пристальный взгляд на свободного человека (1998)
 Железная дорога (2003)
 Слепое кино (2001—2005)
 Треск (2006)
 Густав (2007—2009)
 47 (2010—2018)
 Хаджи-Мурат (2011)
 Бумажные птички непослушны (2012—2013)
 С пяти до семи (2012—2013)
 Здравствуй, Москва (2011—2015)
 Cerberus (2013—2022)
 Книга небытия (2019—2020)
 Я умею кататься на трамвае (2020—2021)
 До седьмого колена (2021—2022)
 Счастье суюмчи (2021—2023)

Фильмография

Литературные произведения 
 Сборник рассказов «Русский чудесник» (2004)
 Роман «Книги Хун-Тонга. 1 часть» (2004)
 Рассказ «Сандальки» (2012)
 Рассказ «Халила и Адомир» (2012)
 Рассказ «Счастье суюмчи» (2015)
 Роман «Книги Хун-Тонга. 2 часть» (2016)
 Рассказы «Хомяк и Сойка», «Год литературы» (2016)
 Рассказ «Самая маленькая зима» (2017)
 Рассказы «Чайки» («Только нежность»), «Светлое» (2017)
 Роман «Собачий лес» (2018)

Примечания

Ссылки 
 

Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза